Törn (engl. turn ‚Drehung‘) steht für:

 Segeltörn, die Fahrt mit einem Segelboot
 Auge (Tauwerk), Bogen im Seil mit überkreuzten Beinen
 Rundtörn, die Umwindung eines Seiles oder anderen Objekts mit einem Seil
 die Reihenfolge des täglichen Dienstes in der Seefahrt; siehe Schichtarbeit
 Törn (See), ein See in Småland, Schweden

Siehe auch:

 Turn
 Törne